Gosselck ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Gosselck (1940–2013), deutscher Kunstlehrer, Maler, Galerist, Autor und Kunstfälscher
 Johannes Gosselck (1881–1948), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und niederdeutscher Schriftsteller